Week-end à Zuydcoote, een roman van Robert Merle uit 1949
 Week-end à Zuydcoote, een film uit 1964 geregisseerd door Henri Verneuil en verfilming van bovengenoemd boek